Berland Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Berland Lake (Michigan), im Ontonagon County
 Berland Lake (New Mexico), im San Juan County